Оромія:
 Оромія (регіон) — один з дев'яти регіонів Ефіопії.
  — одна із зон регіону Амхара в Ефіопії.
  — назва одного з приватних банків Ефіопії.
  — кооперативне об'єднання фермерів Ефіопії, що займаються виробництвом кавових зерен.

Див. також 
 Оромо (значення)